Setge de Castellciutat, setge que es lliurà el setembre de 1713 durant la Guerra dels catalans.
 Setge de Castellciutat, setge que es lliurà el febrer de 1714 durant la Guerra dels catalans.